Лево́н Со́сович Айрапетя́н (; 17 апреля 1989, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, защитник клуба «Алашкерт» и сборной Армении.

Карьера

Клубная 
Воспитанник немецкой школы футбола. Играл в любительском «Брамефельдере 1945» и юношеском составе «Гамбурга». В составе дубля «Гамбурга II» провёл 7 игр, четыре матча также сыграл в составе «Пюника». В январе 2011 года подписал полугодовой контракт с польской «Лехией», за который впоследствии провёл 38 матчей. В июле 2013 года подписал контракт с польским клубом «Видзев» из города Лодзь. В 2014 году подписал контракт с чешским футбольным клубом Пршимбрам, провёл за него всего 2 матча. Затем вернулся в «Пюник», проведя там 25 матчей, и забив 1 гол. В 2016 году переходит в иранский Пайкан, проводит там 20 матчей. В 2017 году вновь возвращается в «Пюник», там он сыграл 6 матчей. В 2018 году перешёл в «Алашкерт».

В сборной 
Играл в юношеской и молодёжной сборных. 9 февраля 2011 года дебютировал в составе сборной Армении в игре с грузинами. Ещё два матча провёл в составе армян против российской команды.

Достижения 
 «Пюник»
 Чемпион Армении (1): 2010, 2014/15
 Обладатель Кубка Армении (1): 2010, 2014/15
«Алашкерт»

 Обладатель Кубка Армении (1): 2018/19

Личная жизнь 
Отец Левона — советский хоккеист на траве Сос Айрапетян. Обладатель множества отечественных, европейских и мировых наград по хоккею на траве.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Пршибрама»
 Профиль на armfootball.tripod.com

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Пршибрам»
Игроки ФК «Пайкан»
Игроки ФК «Алашкерт»